Gerenciamento baseado em atividades ou ABM, é uma metodologia considerar as atividades e não os produtos ou serviços como responsáveis pelo consumo dos recursos da empresa (mão-de-obra, materiais,
depreciação, etc.) que dentro do cenário dos sistemas internos das empresas de custos e as premissas utilizadas no seu desenvolvimento assumem papel central na construção do processo de compilação de informações para a tomada de decisões que afetam os negócios. Possibilitando assim :
Uma melhor alocação dos gastos indiretos
Uma visão profunda e reflexiva sobre a necessidade e contribuição das atividades para a existência do negócio.

A principal fonte de informação do Gerenciamento baseado em atividades é o custo baseado em atividades.

Ver também
Arquitetura de negócios
Custeio baseado em atividades
Modelagem de negócios
Função e Processo de Negócio
Administração de Dados
Arquitetura de Informações
Banco de dados
Engenharia de software
Análise de requisitos
Diagrama de Fluxos de Dados
Diagrama entidade relacionamento
Ferramenta CASE
Modelo de Entidades e Relacionamentos
Diagrama
Análise de sistemas

Controlo de gestão